Спешнев, Николай:
 Спешнев, Николай Александрович (1821—1882) — русский вольнодумец и революционер, один из выдающихся петрашевцев.
 Спешнев, Николай Алексеевич (1931—2011) — китаевед, лингвист, доктор филологических наук, почётный профессор СПбГУ.
 Спешнев, Николай Николаевич (1844—1907) — русский миколог и фитопатолог на Кавказе.